Porsche Supercup 2005 – trzynasty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 24 kwietnia we Włoszech a zakończył się 11 września w Belgii po dwunastu wyścigach.

Lista startowa 
G = Występujący gościnnie w wyścigu

 Zgłoszony do wyścigu niezaliczanego do klasyfikacji mistrzostw w Bahrajnie

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2005 w sportach motorowych